Hold on tight (Solomon Burke & De Dijk) - album van de Nederlandse band De Dijk met de Amerikaanse zanger Solomon Burke

 Hold On Tight (Hey Monday) - album van de Amerikaanse band Hey Monday
 Hold On Tight (Electric Light Orchestra) - lied van Electric Light Orchestra
 Hold On Tight (Samantha Fox song) - lied van Samantha Fox